Натуральне число 912
 912 рік до нашої ери
 912 рік нашої ери